

Homonymes 

 Jean-Baptiste Desmarres (1760-1794), officier français de la Révolution, qui a fait connaître Joseph Bara avant d'être guillotiné.
 Louis Auguste Desmarres (1810-1882), ophtalmologue français.

Paronymes 
Desmares est un nom de famille notamment porté par :
 Charlotte Desmares (1682-1753), dite la Desmares, surnommée Lolotte, comédienne française.
 Joseph Desmares (1603-1687), oratorien français.
 Marie Desmares (1642-1698), dite la Champmeslé, actrice et tragédienne française.
 Nicolas Desmares (1650-1714), comédien français.
 Thérèse-Nicole Desmares (1780-1832), actrice de théâtre française.
 Victor-Eugène Desmares (1807-1839), dramaturge et poète français.
 Christian Desmares, animateur et réalisateur français.

Desmares peut aussi faire référence à :
 l'arrêt Desmares, qui établit un régime particulièrement sévère dans le cadre de la responsabilité du fait des choses
 la Folie Desmares, un bâtiment du  siècle
 au Manoir Desmares, un monument historique de Lisieux

Homonymie de patronyme